Plauci Quintil I, magistrat i cònsol romà el 159
 Plauci Quintil II, fill de Plauci Quintil I, magistrat romà, fou cònsol el 177